Джулиус — имя древнеримского происхождения. Хулио — испаноязычный вариант, Жюль — франкоязычный вариант имени.

Известные носители 
 Агахова, Джулиус (род. 1982) — нигерийский футболист.
 Аксельрод, Джулиус (1912—2004) — американский биохимик.
 Бейкер, Джулиус (1915—2003) — американский флейтист.
 Ирвинг, Джулиус (род. 1950) — американский баскетболист.
 Кариуки, Джулиус (род. 1961) — кенийский легкоатлет.
 Липнер, Джулиус (род. 1964) — британский религиовед.
 Ньерере, Джулиус (1922—1999) — первый президент Танзании.
 Поппер, Джулиус (1857—1893) — румынский авантюрист.
 Фогель, Джулиус (1835—1899) — премьер-министр Новой Зеландии.
 Фрэнсис, Джулиус (род. 1964) — английский боксёр.
 Хедьи, Джулиус (1923—2007) — американский скрипач.
 Чэнь, Джулиус (род. 1939) — премьер-министр Папуа Новой Гвинеи.
 Шульман, Джулиус (1915—2000) — американский скрипач.
 Шульман, Джулиус (1910—2009) — американский фотограф.
 Юлиан, Джулиус (1903—1974) — американский футболист.
 Джулиус Усман (1945—2007) — индонезийский политик.

Фамилия 
 Джулиус, Дэвид (род. 1955) — американский физиолог. 

Мужские имена